Серо де ла Тортуга има више значења:

 Серо де ла Тортуга (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо де ла Тортуга, Исла ла Тортуга (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику